Долгу́шин (Долгу́шина) — русская фамилия.

Известные носители

А

Б, В, Д 
 Долгушин, Борис Иванович (род. 1952) — онколог, интервенционный радиолог, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН.
 Долгушин, Владимир Леонидович (1943—2015) — советский и российский художник.
 Долгушин, Донат Александрович (1903—1995) — советский селекционер, доктор биологических наук, академик.

И 
 Долгушин, Игорь Александрович (1908—1966) — советский орнитолог, автор пятитомника «Птицы Казахстана».
 Долгушин, Илья Ильич (род. 1947) — советский и российский медик, иммунолог и микробиолог, академик РАН.

Л, Н 
 Долгушин, Леонид Дмитриевич (1911—2012) — советский гляциолог.
 Долгушин, Никита Александрович (1938—2012) — российский артист балета, хореограф.
 Долгушин, Николай Сергеевич (1921—1994) — Герой Социалистического труда, строитель.

С

Ю 
 Долгушин, Юрий Александрович (1896—1989) — советский писатель-фантаст и журналист, репортёр, инженер.

Долгушина 
 Долгушина, Галина Анатольевна (род. 1981) — казахстанская пятиборка, заслуженный мастер спорта.

Примечания